Armstrong County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Armstrong County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Armstrong County (Texas) – okres státu Texas